Stoneking ist der Nachname von:
C. W. Stoneking (* 1974), australischer Bluessänger und Songwriter
Mark Stoneking (* 1956), US-amerikanischer Humangenetiker